Орден Хайле Селассие I — династическая (частная) награда Императорского дома Эфиопии.

История 

Орден Хайле Селассие I был учрежден в эмиграции старшим сыном императора Хайле Селассие I 23 июня 1992 года наследным принцем Асфа Уосэном, провозглашенным в изгнании Императором Эфиопии Асфа Селассие I.

Орден предназначается для награждения за панафриканскую деятельность и за заслуги перед Африканским континентом.

Орденом Хайле Селассие I были награждены несколько африканских королей, президентов и премьер-министров, а также посмертно музыкант Боб Марли .

Степени 

Орден имеет две степени:

 Большая цепь (обладатели которой имеют право на использование после фамилии аббревиатуры "GCHS")
 Кавалер ордена (обладатели которой имеют право на использование после фамилии аббревиатуры "ОHS")

Инсигнии 

Лента ордена светло-голубая, с тонкой каймой из красно-жёлто-зеленых полос по бокам.

Примечания

Ссылки 

 Орден Хайле Селассие I на странице Коронного Совета Эфиопии
 Изображение знаков Ордена Хайле Селассие I

Хайле